Lluís Solà Padró (Santa Coloma de Queralt, 1891 - Tarragona, 1939): Primer alcalde republicà de Santa Coloma de Queralt.
 Lluís Solà i Dachs (Barcelona, 1932): Enginyer tèxtil i estudiós de la premsa catalana.
 Lluís Solà i Sala (Vic, 1940): Poeta, dramaturg i traductor català.